Huit élections municipales partielles ont lieu en 2002 en France.

Bilan

Élections

Dinard (Ille-et-Vilaine)

Saint-Avold (Moselle) 
Cette élection s'est déroulée en 1 tour le .
Maire sortant : André Wojciechowski (UMP)
 tour :
 Fabrice Boucher PS 15,6 %
 André Wojciechowski UMP 64,5 %
 Gérard Mehl DVD 19,8 %

Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres) 
Cette élection s'est déroulée en deux tours les  et .
Maire sortant : Dominique Paillé (UMP-Rad.)
 tour :
 André Hérault DVG 14,3 %
 Dominique Paillé UMP-Rad 36,4 %
 Louis-Marie Baron DVD 49,3 %

 tour :
 André Hérault DVG 8,7 %
 Dominique Paillé UMP 45,1 %
 Louis-Marie Baron DVD 46,3 %

Agde (Hérault) 
Cette élection s'est déroulée en deux tours les  et .
Maire sortant : Gilles d'Ettore (DVD)
 tour :
 Régis Passerieux PS 41,9 %
 Jacques Delhay DVG 3,6 %
 Charles Ignatoff DVD 6,2 %
 Gilles d'Etorre DVD 40,7 %
 Loïc Dechazal FN 5,7 %

 tour :
 Régis Passerieux PS 48,8 %
 Gilles d'Etorre DVD 51,2 %

Rabastens (Tarn) 
Cette élection s'est déroulée en un tour le .
Maire sortant : Alain Brest (PS)
 tour :
 Alain Brest PS 33,5 %
 Alain Cabie PRG 14,2 %
 André Coude du Foresto DVD 52,3 %

Bouzonville (Moselle) 
Cette élection s'est tenue en deux tours : le  et le .
Maire sortant : Gilbert Philipp (DVD)

 :

Résultats inconnus (non communiqués)

 :
 Marcel Fisch DVD 43 %
 Bernard Scholtus DVD 12,6 %
 Gilbert Philipp DVD 44,4 %

Vitrolles (Bouches-du-Rhône) 

Cette élection a eu lieu en 2 tours : le  et le .
 tour :
 Catherine Mégret MNR
 Guy Obino PS

Aimargues (Gard) 

Cette élection a eu lieu en 2 tours : le et le 2002.
 tour :
 Armand Tourvieille UMP ? %
 Serge Pit ? %
 Sandrine Masson UMP ? %

 tour :

à compléter

Bagneux (Hauts-de-Seine)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales françaises partielles

Liens externes 
 Élections municipales partielles en 2002 sur le site du ministère de l'intérieur

2002
municipales